Volpe nera – variante melaninica della volpe rossa
 Volpe Nera – capo indiano della tribù dei Cherokee
 Volpe Nera – personaggio dei fumetti Marvel Comics